Фальково — название населённых пунктов.

Россия 
 Фальково — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Фальково — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Фальково — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.

Украина 
 Фальково — село в Долинском районе Кировоградской области.